Polanco é uma colónia na Cidade do México, localizada a noroeste da cidade, no gabinete do presidente da câmara de Miguel Hidalgo. O nome Polanco é utilizado para designar duas grandes colónias, Polanco Chapultepec e Polanco Reforma.

A área abriga espaços culturais como museus e galerias; empresas, embaixadas e empresas de entretenimento como restaurantes, lojas de luxo e centros comerciais, destacando-se a Avenida Presidente Masaryk. É caracterizada pela sua diversidade cultural, sendo habitada por descendentes de espanhóis, judeus ashkenazi e libaneses, entre outros. A maioria das suas ruas e avenidas receberam o nome de personagens da ciência e da literatura.

História 
A colónia tomou o seu nome de um rio que atravessou o que hoje é a Avenida Campos Elíseos, que por sua vez a recebeu para honrar a memória do jesuíta espanhol Juan Alfonso de Polanco, que foi secretário de Ignacio de Loyola e cujos descendentes eram membros do conselho dos reis de Espanha no século XVIII e vieram para o México como oficiais da Coroa.

Num plano elaborado por Francisco Antonio de Guerrero y Torres e datado de 1784, encontra-se uma "casa de Polanco em ruínas" nos terrenos da Hacienda de San Juan de los Morales. Esta hacienda fazia parte das terras doadas no século XVI a Hernán Cortés pelo Rei de Espanha, que estavam sob a jurisdição de Tacuba. No início da era da Nova Espanha, parte destas terras (perto da actual hacienda) foram ocupadas para a plantação de amoreira, propriedade do famoso químico espanhol, José Donaciano Morales de Altamirano. A casa principal da hacienda, como é conhecida hoje, data do século XVIII. As extensões de terras que pertenciam à fazenda começaram a ser divididas no final da década de 1920.

Após o fim da Revolução Mexicana, com o crescimento da cidade e a consequente procura de espaços urbanos, a empresa De La Lama e Basurto, um fraccionador que tinha a sua residência na actual colónia de Nápoles e que tinha dado origem a colónias como Insurgentes San Borja na zona da colónia do Vale, ou a colónia Hipódromo e as Lomas de Chapultepec, dividiram parte das terras que pertenciam à Hacienda de los Morales, precisamente as situadas a norte da floresta de Chapultepec, aproveitando a extensão feita ao Paseo de la Reforma a oeste da capital. Oferecer, nessa altura, um modo de vida alternativo sem a azáfama diária da cidade, mas na altura próxima.

No início, a área que compreende o quadrilátero formado pela Avenida Presidente Masaryk, Anatole France, Paseo de la Reforma e Arquímedes foi dividida, tendo como centro o Parque Lincoln. A Avenida Jules Verne era a entrada para a colónia através do Paseo de la Reforma. Uma vez concluída a urbanização destes espaços, e quando Polanco começou a crescer, as outras secções foram desenvolvidas.

Para a nomenclatura das suas ruas, foram tomados os nomes de humanistas, escritores e filósofos. Como exemplo, algumas das principais ruas receberam o nome de Horace, Homer, Molière, entre outros.

Polanco recebeu pessoas da classe média alta que pretendiam sair do centro da cidade, bem como profissionais e residentes de zonas mais antigas da classe alta, como Roma. Esta área também acolheu, desde o início, várias comunidades sediadas na capital, tais como as comunidades judaica, espanhola, alemã e libanesa, que se estabeleceram na área e algumas das quais ainda mantêm uma forte presença.

No final da década de 1960, a colónia começou a construir edifícios altos de natureza residencial, especialmente no lado ocidental.

Durante a década de 1970 houve um ligeiro processo de despovoamento, que aumentou com o terramoto de 1985, tal como aconteceu noutras colónias na zona central da cidade.

Desde o final dos anos 90, Polanco tem sido objecto de um crescimento imobiliário explosivo. Muitas das propriedades que em tempos foram casas unifamiliares deram lugar a edifícios (apartamentos ou escritórios), bem como empresas e estabelecimentos de todos os tipos e até enormes corporações; tudo isto trouxe a área de volta à vida. Embora ao mesmo tempo se tenha traduzido em problemas urbanos muito intensos, tais como o tráfego de veículos.

Polanco é um local atraente para os visitantes de toda a cidade, que vêm às compras, aos seus restaurantes ou simplesmente para dar um passeio.

Educação 
Algumas das escolas dentro da Polanco são:

 Colegio Ciudad de México
 Colegio Francés Pasteur
 Colegio Romera
 Conservatorio Nacional de Música (México)
 Escuela Normal de Especialización
 Liceo Franco Mexicano
 Universidad Mexicana Polanco (Plantel Central)

Atracções 
A Avenida Presidente Masaryk é o lar das boutiques mais famosas e prestigiadas do México, bem como dos restaurantes de várias categorias, alguns dos quais ocupam antigas mansões, incluindo 3 dos 50 melhores restaurantes do mundo de acordo com a lista oficial de S. Pellegrino. Antara Polanco, é um centro comercial ao ar livre.

Residentes famosos 

 Maria Felix
 Emilio Azcarraga Vidaurreta
 Agustín Lara
 Luis Herrera de la Fuente
 Angeles Gonzales Gamio